Куслин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новотомыский повят, Великопольское воеводство. Население — 5579 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Храплево
 Домброва
 Нова-Домброва
 Глупоне
 Крыстяново
 Куслин
 Михожевко
 Михожево
 Сливно
 Тшчанка
 Турково
 Вонсово

Соседние гмины 
 Гмина Душники
 Гмина Львувек
 Гмина Новы-Томысль
 Гмина Опаленица

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства